John Loudon McAdam (1756-1836), ingénieur écossais créateur du macadam.
 John Macadam (1827-1865), chimiste australien d'origine écossaise dont le nom a été donné à la noix de macadamia.
 John MacAdam (1807-1893), homme politique canadien.